Hans Magnus Enzensberger – scrittore e poeta tedesco
Horst Enzensberger – medievista tedesco